Die Universität Bielefeld wurde 1969 als Reformuniversität gegründet. 2020 studierten an ihr rund 25.000 Studenten.
In Bielefeld gibt es 5 aktive Studentenverbindungen die unterschiedlichen Verbänden angehören.

Weblinks 
 Offizielle Website der KStV Osning

Einzelnachweise 

Bielefeld
Organisation (Bielefeld) als Thema
Wissenschaft in Bielefeld
Kultur (Bielefeld)